Cornélio Procópio (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Cornélio Procópio (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná